Чаново — название населённых пунктов в России:
 Чаново — деревня в Истринском районе Московской области.
 Чаново — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Чаново — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.